Моравецкий — польская фамилия; имеет женскую форму Моравецкая.

Известные носители 
 Моравецкий, Дмитрий Владимирович (1907—2006) — спортсмен, тренер, педагог высшей школы. Почётный гражданин Томска.
 Моравецкий, Корнель (1941—2019) — польский диссидент и политик, активист антикоммунистической оппозиции в ПНР.
 Моравецкий, Матеуш (род. 1968) — польский государственный деятель, вице-премьер правительства, министр развития и финансов.